Erdkugel steht für:

 Aufbau der Erde, siehe Erde
 Kugelgestalt der Erde, siehe Erdfigur
 Modell der Erde, siehe Globus
 Krümmung der Erde, siehe Erdkrümmung
 Historisches zur Gestalt der Erde, siehe Flache Erde

Siehe auch:
 Geoid, Bezugsfläche im Schwerefeld der Erde